Broad Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Broad Hill (Connecticut)
 Broad Hill (Middlesex County, Massachusetts, 126 m)
 Broad Hill (Middlesex County, Massachusetts, 96 m)
 Broad Hill (Rhode Island)